laweta – podstawa lufy działa.
 laweta – wagon kolejowy, służący do transportu samochodów. 
 laweta – pojazd służący do transportu aut. Może również pełnić rolę pojazdu pomocy drogowej